И́горь Серге́евич На́рский (18 ноября 1920, Моршанск, СССР — 7 августа 1993, Москва, Россия) — советский философ, историк философии, видный деятель советской культуры. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
В 1939 году поступил в Институт философии, литературы и истории (МИФЛИ). В годы Великой Отечественной войны — на фронте.

В 1943 году вступил в ВКП(б). После войны продолжил учёбу на философском факультете МГУ. Окончив его в 1948 году, поступил в аспирантуру МГУ и в 1951 году защитил кандидатскую диссертацию «Из истории польской философии XIX века: Мировоззрение Э. Дембовского».

Преподавал на кафедре истории зарубежной философии МГУ (1951—1971), в 1965—1966 годах заведовал кафедрой логики. В 1961 году получил степень доктора философских наук за работу «Критика основных идей неопозитивизма». В 1970 году перед выдвижением в члены-корреспонденты АН СССР написал заявление на имя президента Академии М. В. Келдыша, где сообщил, что вопреки слухам, не является польским евреем и просил «ознакомить с настоящим заявлением членов Отделения философии и права АН СССР». В 1974—1980 годах работал старшим научным сотрудником Института философии Академии Наук СССР. В 1981 году профессору Нарскому было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

И. С. Нарским опубликована серия статей о Канте во всех выпусках «Кантовского сборника» до 1991 года, начиная с момента основания этого издания в Калининграде в 1971 году. Внесён вклад в разработку диалектической логики.

Похоронен на Хованском кладбище.

Сочинения

Книги 
 Современный позитивизм. — М., 1961.
 Философия Бертрана Рассела. — М., 1962.
  
 Диалектическое противоречие и логика познания. М., 1969
 Dialektyczna sprzeczność i logika poznania, tłum. Wanda Lipnik, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981
  
  
  
 Западноевропейская философия XVIII века. — М.: Высшая школа, 1973.— 304 с.
 
 Западноевропейская философия XVII века. — М.: Высшая школа, 1974. — 384 с.
 Западноевропейская философия XIX века. — М., 1976.
 Кант. — М., 1976.
 Дьёрдь Лукач. — М., 1989 (в соавт. с Б. Н. Бессоновым)

Статьи 
 
 
 
 
 
 Противоречие // Философская энциклопедия, т. 4. М., 1967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У истоков субъективного идеализма. — Вступительная статья к кн.:

Научная редакция 
 Современная буржуазная философия. — М., 1972. Учебник под ред. А. С. Богомолова, , И. С. Нарского.
 Буржуазная философия кануна и начала империализма. — М., 1977. Учебник под ред. А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского.
 Современная буржуазная философия. — М., 1978. Учебник под ред. А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского.

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Страница на сайте философского факультета МГУ
 Нарский, Игорь Сергеевич: Биография 

Философы XX века
Философы СССР
Логики СССР
Философы России
Историки философии
Кантоведы
Разведчики Великой Отечественной войны
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Сотрудники Института философии РАН
Члены КПСС
Авторы энциклопедий и словарей
Похороненные на Хованском кладбище